Финал Кубка Англии по футболу 1879 — футбольный матч, завершавший розыгрыш Кубка Англии сезона 1878/79 и прошедший 29 марта 1879 года на лондонском стадионе «Кеннингтон Овал». В нём встретились «Олд Итонианс» и «Клэпем Роверс». «Олд Итонианс» выиграл со счётом 1:0, единственный мяч забил .

Матч
«Клэпем Роверс» доминировал на первых минутах матча. Норман Бейли создал пару моментов, но реализовать их не сумел. Вскоре преимущество перешло к «Олд Итонианс». Почти всю игру в атаке взял на себя . После безголевого первого тайма Чарльз Кларк забил единственный мяч в игре на 59-й минуте, нанеся удар с близкого расстояния после передачи . «Олд Итонианс» выиграл свой первый Кубок Англии. По мнению большинства, это был «самый скучный финал Кубка Англии в то время».

Составы

Примечания

Ссылки
 Стартовые составы
 Отчёт о матче на сайте www.fa-cupfinals.co.uk

1879
Футбол в Англии в сезоне 1878/1879
Март 1879 года
1870-е годы в Лондоне